Witmer ist der Familienname folgender Personen:

 Denison Witmer, amerikanischer Singer-Songwriter
 Hans Witmer (1907–1986), Schweizer Architekt
 John Witmer, US-amerikanischer Biathlet
 Lawrence M. Witmer (* 1959), US-amerikanischer Paläontologe
 Lightner Witmer (1867–1956), US-amerikanischer Psychologe
 Natalia Witmer (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Silvia Witmer-Ferri (1907–1993), Schweizer Architektin

Siehe auch:
 Widmer
 Wittmer
 Whitmer